Sawyers ist der Familienname folgender Personen:

 Charles L. Sawyers (* 1959), US-amerikanischer Onkologe
 Jazmin Sawyers (* 1994), britische Weitspringerin
 Parker Sawyers (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Romaine Sawyers (* 1991), Fußballspieler mit Staatsangehörigkeit von St. Kitts und Nevis

Siehe auch:
 Sawyer